La Pro A 2000-2001 è stata la 79ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Jim Bilba, 
MVP straniero:  Bill Edwards, 
Allenatore dell'anno:  Vincent Collet, 
Giocatore rivelazione:  Tony Parker, 
Miglior difensore:  Jim Bilba,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2000
Pallacanestro nel 2001
2000-2001